Ильхам Магомед Оглы Рустамов  (, род. , , Азербайджанская ССР, СССР) — спортивный телепродюсер, общественный деятель, предприниматель. 

Бывший генеральный директор телеканала “Наш футбол”, с марта 2016 года генеральный продюсер компании “Телеспорт”.

Биография 
Родился 29 июня 1981 года в г. Сумгайыт, Азербайджанская ССР.

В 1989 году Рустамов поступил в Школу №11 города Сумгайыт.

В 1999 году поступил на факультет кристаллографии, минералогии и геохимии Бакинского Государственного Университета.

2001-2002 гг - Специалист отдела информационных технологий в BBC World Service Закавказье.

2003-2005 гг - Менеджер по интерактивным технологиям компании Евросеть. В компании Евросеть Рустамов создает интерфейс первого терминала приема платежей в России.

В 2005 Создает компанию Новарт, которая разрабатывает программное обеспечение.

В 2007 - Руководитель отдела новых медиа компании Лоялти Партнерс Восток (отвечает за стратегию в новых медиа и разработку всех цифровых продуктов программы лояльности Малина).

С ноябрь по декабрь 2011 года  директор по маркетингу Российской футбольной премьер-лиги.

В декабре 2011 года SUP Fabrik, владелец самого посещаемого на тот момент спортивного ресурса championat.com, приглашает Рустамова возглавить отдел маркетинга. Рустамов предлагает РФПЛ и Чемпионат.com создать премию лучшему футболисту, предложение было принято с обеих сторон. Первым обладателем приза стал футболист ФК “Краснодар” Юра Мовсисян. .

В Марте 2013 года Российская футбольная премьер-лига приглашает Рустамова возглавить отдел новых медиа в своей новой дочерней структуре Лига-ТВ.

Лига-ТВ являлась владельцем прав на трансляцию Российской футбольной премьер-лиги и телеканала Наш футбол. Очень быстро Рустамов становится заместителем генерального директора телеканала Лига-ТВ..

В марте 2014 года сначала снимают с должности генерального директора, а далее и Рустамова.

В августе 2015 года после долгих переговоров руководство Азербайджанской федерации футбола приглашает Рустамова на родину для запуска нового спортивного канала.

В октябре 2015 года телеканал CBC Sport был запущен. Канал, вышедший в эфир 1 ноября 2015 года, является вторым спортивным каналом в Азербайджане после телеканала «İdman Azərbaycan TV». Это также 11-й общенациональный телеканал в Азербайджане. Канал транслируется в формате HD и SD. По семейным обстоятельствам после запуска канала в январе 2016 года Рустамов решает вернуться в Москву.

С 2016 г. - генеральный продюсер  в компании Телеспорт (ранее телеканал Сила).

В 2018 году Рустамов организовывает трансляцию Олимпийских игр на площадке Телеспорт. Было создано 8 полноценных телеканалов которые вещали 24/7 с итоговыми новостными программами. Все дисциплины транслировались в прямом эфире.

Награды и премии 
2015 - Лучший продюсер года по версии издания 1news.az

2019 - Лучший продюсер года по версии BR Awards

Достижения 

23 ноября 2013 года: уникальная для российского футбола трансляция матча ЦСКА - Спартак с возможностью переключения между камерами в прямом эфире собрало более 1 миллиона человек.
.

В 2017 году проведён запуск проекта СИЛА.

В августе 2017 года СИЛА транслирует бой Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор который занимает 2 место в истории Youtube по количеству просмотров спортивного события. Комментировать бой Рустамов приглашает чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, эксперты посчитали это одной из причин такого успеха этой трансляции. Трансляцию в интернете посмотрело более 2,5 миллиона человек.
.

Трансляцию Олимпийских игр на площадке Телеспорт посмотрело 33 миллионов человек за 1 месяц. На сегодняшний момент это абсолютный рекорд.
.

Кибертрансляции The International 2018 в «Одноклассниках» собрали 12 млн человек
.

Трансляция UFC 229, набрал около 50 млн просмотров в интернете и охват более 6 млн пользователей.
.

В 2018 году на площадке Телеспорт была проведена первая в Мире онлайн трансляция в 4К ( матч Реал Мадрид - Барселона) -  был поставлен рекорд социальной сети Одноклассники, одновременно трансляцию смотрело 2.4 миллиона зрителей, общее количество зрителей превысило 4 миллиона зрителей.

Трансляции 
2016 год - Организация трансляций Кубка Мира по хоккею 2016.

2016, 2017, 2018, 2019 год - Организация трансляций матчей Сборной России по футболу

2017 год - Организация трансляций ATP World Tour Finals

2017 год - Организация трансляций Кубок Европы по баскетболу (EuroCup Basketball)

2017 год - Организация трансляций UFC на территории РФ.

2017, 2018, 2019, 2020 - Чемпионат Испании по футбол (La Liga)
.

2018, 2019, 2020 - Чемпионат Италии по футбол (Serie A)
.

2018 год - Съемка и организация трансляций Чемпионата Европы по борьбе 2018'''
.

Семья 
Отец - Рустамов Магомед Рагим Оглы (р. 1953), повар.

Мать - Рустамова Дильшад Агагюль кызы (р. 1954), детский логопед.

Жена - Милушова Ирина Геннадьевна (род. 30 декабря 1981 года) окончила Московскую Медицинскую Академию имени Сеченова.

Отец двоих детей:

дочки София (2008) и Адель (2019).

Примечания

Ссылки 
 Facebook page
 CBC Sport – новое слово в истории азербайджанского спортивного телевидения
 Илья Рустамов: «Самое понятное и интересное – работа на стыке IT и спорта»
 Telesport запускает видеосервис для показа футбола и гимнастики
 «НТВ-Плюс» – в заднице». Как в России может появиться еще один футбольный канал
 Илья Рустамов: «Telesport уже отбил все деньги, которые потратил на покупку ТВ-прав Ла Лиги»
 Дерби на YouТube: эксперимент удался
 Что такое «Сила ТВ» — канал, который покажет Серию А и Ла Лигу?
 Российские телеканалы договорились с ФИФА о трансляции матчей ЧМ-2022 
 Видеть, знать и зарабатывать больше. Как технологии меняют спортивный бизнес
 Одноклассники покажут матчи сборной России по футболу с Бразилией и Францией
 Российские болельщики смогут смотреть чемпионат Испании до 2021 года
 Трансляции Rostelecom Cup в «Одноклассниках» суммарно набрали свыше 7 млн просмотров
 Аудитория трансляций примеры во «ВКонтакте» сопоставима с той, что была на «Матч ТВ»
 Футбольные трансляции «ВКонтакте» собрали 2,4 млн просмотров
 Аудитория трансляций чемпионата Испании по футболу во «ВКонтакте» превысила 1 млн и оказалась сопоставима с телевизионной 
 Матчи чемпионата Испании по футболу покажут во «ВКонтакте»
 Аудитория трансляций российского Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup в «Одноклассниках» превысила показатели «Матч ТВ»
 Илья Рустамов (Telesport): «РФПЛ – совершенно непредсказумая фигня. Ни стратегии, ни плана, ни структуры»
 Дерби на YouТube: эксперимент удался

Примечание